Upojenie – album Anny Marii Jopek (Anna Maria Jopek & Friends) i Pata Metheny’ego.

Płyta uzyskała status platynowej.

W 2008 roku płyta Upojenie doczekała się reedycji. Wytwórnia Nonesuch Records wydała ją na całym świecie.

Lista utworów 
 „Cichy zapada zmrok”
 „Przypływ, odpływ, oddech czasu...”
 „Tam, gdzie nie sięga wzrok”
 „Biel”
 „Czarne słowa”
 „Letter from Home”
 „Are You Going with Me?”
 „Zupełnie inna ja”
 „Mania mienia”
 „By on był tu”
 „Upojenie”
 „Piosenka dla Stasia”
 „Me jedyne niebo”
 „Polskie drogi”

Lista utworów (reedycja 2008) 
 „Cichy zapada zmrok” („Here Comes the Silent Dusk”) – 3:26
 „Mania mienia” („So May It Secretly Begin”) – 3:41
 „Biel” („Whiteness”) – 3:22
 „Przypływ, odpływ, oddech czasu...” („Tell Her You Saw Me”) – 4:45
 „Are You Going with Me?” – 8:35
 „Czarne słowa” („Black Words”) – 5:13
 „Lulajże Jezuniu” (Polish Christmas Carol) – 5:14
 „Upojenie” („Ecstasy”) – 4:44
 „Zupełnie inna ja” („Always and Forever”) – 3:56
 „Piosenka dla Stasia” („A Song for Staś”) – 3:48
 „Letter from Home” – 2:46
 „Me jedyne niebo” („Another Life”) – 3:16
 „By on był tu” („Farmer's Trust”) – 6:53
 „Polskie drogi” („Polish Paths”) – 2:25
 „Tam, gdzie nie sięga wzrok” („Follow Me”) – 3:49
 „Na całej połaci śnieg” („The Snow Falls All Over the Place”) – 1:47
 „Szepty i łzy” („Whispers and Tears”) – 4:47

Sprzedaż

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
  
 Upojenie w Archiwum Polskiego Rocka
 

Albumy Anny Marii Jopek
Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy Pata Metheny’ego
Albumy numer jeden w Polsce